М'ясоїд — період, коли за православним церковним статутом дозволена м'ясна їжа. Зазвичай це час після якого-небудь посту.

Традиційно розрізняють чотири м'ясоїда:
 весняний: між Великим і Петровим постами, тобто з Великодня по неділю троїцької седмиці — тижня після Дня Святої Трійці;
 літній: між Петровим і Успенським постами;
 осінній: між Успенським і Різдвяним постами;
 зимовий: з Різдва Христового до початку Масниці (по м'ясопусному тижню — передостання неділя перед Великим постом). Під час Масниці аж до самого Великого посту (по Прощену неділю) можна їсти скоромну їжу вже без м'яса.

При цьому протягом всього року православний статут наказує одноденні пости по середах та п'ятницях. У літній та осінній м'ясоїди по цих днях
 скоромна їжа заборонена. У весняний та зимовий м'ясоїди в ці дні дозволена риба.

М'ясоїд, разом з тим, пора весіль. Часом для вінчання обираються звичайно, особливо в селянському побуті, осінній та зимовий М'ясоїди. Перший обіймає період з 15 серпня до 14 листопада (за старим стилем), але часом весіль є лише жовтень і перша половина листопада, що пояснюється частково економічними причинами (до жовтня вже підведений підсумок врожаю), частково релігійними поглядами народу, який вважає свято Покрова Пресвятої Богородиці (1 (14) жовтня) покровителем весіль.

Запуст — останній день м'ясоїда перед постом.

Посилання 
 Православний календар
 «Азбука віри» 

Їжа та напої в релігії